Universe – polski zespół muzyczny
 Universe – album Modern Talking
 Universe – minialbum Exo
 Universe – gra komputerowa